

Astronomia 
 30P/Reinmuth – cometa periodica del Sistema solare
 44P/Reinmuth – cometa periodica del Sistema solare

Persone 
 Karl Wilhelm Reinmuth – astronomo tedesco